Matt Generous (né le  à Cheshire, dans l'État du Connecticut aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Saints de Saint Lawrence || NCAA ||34 ||4 ||11 ||15 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Saints de Saint Lawrence|| NCAA ||37 ||3 ||6 ||9 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Saints de Saint Lawrence|| NCAA ||33 ||3 ||12 ||15 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Saints de Saint Lawrence || NCAA ||35 ||8 ||9 ||17 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Pirates de Portland || LAH ||4 ||1 ||0 ||1 ||13 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Pirates de Portland || LAH ||61 ||2 ||11 ||13 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Royals de Reading ||ECHL || 22|| 1|| 4|| 5|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Monsters du lac Érié ||LAH || 40|| 1|| 4|| 5|| 63|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012 || Lukko || SM-liiga || 57|| 3|| 10|| 13|| 102|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Lukko || SM-liiga || 60|| 1|| 6|| 7|| 38|| 13|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
|2013-2014 || Lukko || Liiga || 52|| 1|| 6|| 7|| 47|| 15|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
|2014-2015|| Sport Vaasa || Liiga|| 45||1 ||3 || 4||81 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| HIFK || Liiga|| 11|| 3|| 1|| 4||45 || 7|| 0|| 0|| 0||28
|-
|2015-2016||HIFK || Liiga||48 ||1 ||6 ||7 ||134 ||16 ||1 ||2 ||3 ||16
|-
|2016-2017||HIFK || Liiga||34 ||1 ||7 ||8 ||67 ||14 ||0 ||1 ||1 ||38
|-
|2017-2018|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL ||39 ||2 ||4 ||6 ||44 ||11 ||1 ||2 ||3 ||26
|-
|2018-2019||Ilves || Liiga||40 ||0 ||0 ||0 ||45 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-

Notes et références 

Naissance en mai 1985
Naissance à Cheshire (Connecticut)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Saints de St. Lawrence
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du HIFK
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du EC Red Bull Salzbourg